Фаде́ичев — русская фамилия. Известные носители:

 Фадеичев, Андрей Станиславович (род. 1973) — украинский футболист.
 Фадеичев, Владислав Павлович (1906—1987) — советский архитектор.

См. также 
 Фадеечев